A Loopolva (eredeti cím: Looped) kanadai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Mark Thornton és Todd Kauffman rendezett. Magyarországon 2015. augusztus 4-étől a Megamax vetíti. Kanadában eredetileg a YTV vette meg, de nem adta le. 2016. március 2. óta a Teletoon sugározza.

Ismertető 
A főhős két fiú, Luc és Theo, akik egy időhurokba kerültek, és megtehetik, hogy újrakezdik mindig ugyanazon a hétfőn az életük. Szeretnék tudni, mi fog történni, mielőtt új napot kezdenek. Csinálhatnak a hétfőből egy jó kis szombatot is. Viszont nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy eltervezik, de minden napjukat úgy kezdik, hogy életük legjobb hétfője az a nap legyen.

Szereplők 

További magyar hangok: Baráth István, Berkes Bence, Hermann Lilla, Lamboni Anna, Renácz Zoltán, Joó Gábor, Tarján Péter, Pálmai Szabolcs

Epizódok

Jegyzetek

Források 
 Loopolva a DHX Media weboldalán 
 Loopolva a Teletoon weboldalán

További információk 

Sci-fi televíziós sorozatok
A Teletoon saját gyártású műsorai
2016-ban bemutatott kanadai televíziós sorozatok
2019-ben befejezett kanadai televíziós sorozatok